Dossena heißt der Ort
 Dossena (Lombardei) in der Region Lombardei, Italien 

Dossena ist der Familienname folgender Personen:
 Alceo Dossena (1878–1937), italienischer Bildhauer
 Andrea Dossena (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Anna Maria Dossena (1912–1990), italienische Schauspielerin
 Emilio Giuseppe Dossena (1903–1987), italienischer Maler
 Giovanni Dossena (1814–1899), italienischer Politiker
 Giuseppe Dossena (* 1958), italienischer Fußballspieler
 Luigi Dossena (1925–2007), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Sara Dossena (* 1984), italienische Triathletin